J73 steht für:

 General Electric J73, ein Turbojet-Strahltriebwerk
 JOVIAL, einen Dialekt dieser Programmiersprache
 den Johnson-Körper J73, das doppelt verdrehte kleine Rhombenikosidodekaeder

Abkürzung